Batalla de Santiago puede referirse a:

 Batalla del Puerto de Santiago, enfrentamiento bélico ocurrido en 1615 en México, entre tropas coloniales españolas y piratas holandeses, con victoria española.
 Batalla de Santiago o Batalla del 30 de marzo, enfrentamiento bélico entre Haití y la República Dominicana, en 1844.
 Batalla de Santiago, nombre que reciben una serie de protestas en Chile, en 1957.
 Batalla de Santiago, nombre tradicional que recibe el partido entre Chile e Italia, durante la Copa Mundial de Fútbol de 1962.